Прокоп Сенявський

Особи 
 Прокоп Сенявський — львівський стольник
 Прокоп Сенявський — хорунжий надвірний коронний
 Прокоп Сенявський — маршалок великий коронний, підчаший надвірний коронний, маршалок надвірний коронний, ратненський староста

Сенявські